Felicia poate fi:

 Felicia, gen de plante
 Felicia (revistă), revistă pentru femei din România
 Felicia (farmacie), cea mai mare rețea de farmacii din Republica Moldova
 Felicia, înainte de toate, film românesc din anul 2009 -